Anthony Lloyd peut désigner :

  (né en 1929), juge britannique ;
 Anthony Lloyd (né en 1950), homme politique travailliste britannique ;
  (né en 1966), journaliste et correspondant de guerre anglais
  (né en 1966), baryton et chanteur d'opéra gallois ;
  (né en 1984), joueur de football anglais.

Lloyd, Anthony